Äskegyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Äskegylet (Kyrkhults socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun, 
Äskegylet (Ringamåla socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (1,28 ha)

Se även
Äskegöl
Äskgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn